Azambuja (gemeente), een gemeente in het Portugese district Lissabon
 Azambuja (freguesia), een freguesia in bovenvermelde gemeente